Ге́рман Фадде́евич Блю́менфельд (21 августа 1861, Херсон — 1920) — правовед, адвокат, сенатор Российской империи (1917), педагог, историк права Восточной Европы, автор фундаментальных трудов по бессарабскому праву.

Биография 
Герман (Генрих) Блюменфельд родился в семье херсонского раввина Фейцеля Блюменфельда (1826—1896). В 1879 году окончил Херсонскую гимназию, в 1883 году — юридический факультет Новороссийского университета со степенью кандидата. Сотрудничал в «Восходе».

В 1887—1917 годах — присяжный поверенный округа Одесской судебной палаты.

Один из студентов Блюменфельда, Аминодав Шполянский, позднее известный под псевдонимом Дон-Аминадо, спустя четыре десятка лет вспоминал своего учителя, который имел не только нрав в высшей степени демократический, но и был, в известном смысле, душой местной молодёжи. Обаятельный и ранимый человек, полный доброты, он слегка скрывал свою натуру за выдуманной маской «канцелярской крысы»: брюзги, буки, ворчуна и недотроги, тем не менее, в его гостеприимный дом можно было прийти в любой момент, он был в полном смысле слова открыт для всех.

Клиенты, просители, товарищи по сословию, а в особенности молодые помощники присяжных поверенных, и «наш брат студент», приходили почём зря и когда угодно, спорили, курили, без конца пили чай, безжалостно уничтожали пирожные от Фанкони, рылись в замечательной блюменфельдовской библиотеке, а потом наперебой задавали Буке бесконечные вопросы по гражданскому праву, по уголовному праву, требовали рассмотрения каких-то невероятных сложных казусов, бесцеремонно настаивали на немедленной дискуссии, одним словом, как говорил сам Г. Ф., устраивали параллельное отделение юридического факультета, и извлекали из-под скэтинг-ринга, ― это непочтительное наименование сократовой лысины будущего сенатора укоренилось быстро и окончательно, ― не мало настоящих знаний, а порой и откровений, которыми восполнялись неимоверные пробелы незадачливой официальной науки.

Яркий человек и учёный острого ума, Герман Блюменфельд щедро рассыпал вокруг себя афоризмы, определения, мнения и характеристики, меткие острые слова, исполненные беспощадной иронии, но и, одновременно, доброты и снисходительности. Его многочисленные «bon mots» переходили из уст в уста и составляли часть одесской научной речи, прежде всего, в среде юристов и историков-цивилистов.

После Февральской революции в мае—ноябре 1917 года Герман Блюменфельд был сенатором Гражданского кассационного департамента Правительствующего Сената; в ноябре вышел в отставку. Октябрьская революция, а затем гражданская война на Украине стали настоящей катастрофой для стареющего учёного. По-своему конец его жизни можно назвать типичным для того времени. В 1920 году Герман Блюменфельд умер голодной смертью, от цинги.

Семья 
 Жена — Елизавета Иосифовна Блюменфельд (урождённая Финкельштейн, 1868—?), из купеческой семьи села Серогозы Мелитопольского уезда Таврической губернии.
 Сын — Владимир Германович Блюменфельд (1894—?), правовед, автор «Сборника решений буржуазных судов по советским имущественным спорам» (с М. А. Плоткиным, 1932), сотрудник НКИД; первый муж актрисы Рины Зелёной.
 Дочь — Надежда Германовна Блюменфельд (в замужестве Гинзбург, 1891—1970), актриса, переводчик и театральный художник; была замужем за режиссёром и драматургом Виктором Типотом, их дочь — прозаик и публицист Н. В. Соколова.
 У него были также дочери Александра (1893) и Евгения (1897).

Примечания

Избранные труды 
Источник — Электронные каталоги РНБ
 Блюменфельд Г. Ф. Дело Синадино с Греческим королевством : Объяснение на кассац. жалобу. — Одесса : тип. газ. «Одес. новости», 1909. — 27 с.
 Блюменфельд Г. Ф. Из истории русской цивилистики до свода законов. В. Г. Кукольник (К столетию его «Начальных оснований российского частного гражданского права»). — СПб. : тип. т-ва «Обществ. польза», 1913. — 49 с.
 Блюменфельд Г. Ф. К вопросу о землевладении в древней России. — Одесса : тип. П. А. Зелёного, 1884. — 348 с.
 Блюменфельд Г. Ф. Крымско-татарское землевладение. (Ист.-юрид. очерк). — Одесса : тип. «Одес. вестн.», 1888. — 116 с.
 Блюменфельд Г. Ф. Наследование в авторском праве : Речь, произнес. в годич. заседании Одес. юрид. о-ва в 1890 г. — Одесса : тип. «Одесск. листка», 1891. — 21 с.
 Блюменфельд Г. Ф. О падших детях и обществах патроната : Речь, произнес. в годич. заседании Одес. юрид. о-ва 19 февр. 1887 г. — Одесса : тип. «Одес. вестн.», 1888. — 26 с.
 Блюменфельд Г. Ф. О формах землевладения в древней России. — Одесса : тип. П. А. Зелёного, 1884. — 356 с.
 Блюменфельд Г. Ф. Объяснение с апелляционными требованиями. В Одес. судеб. палату поверенного нач. Одес. карант. округа … канд. прав. Германа Блюменфельда по делу итальянско-подданной Марии Леонтьевой Мокко… — Одесса : тип. А. Шульце, ценз. 1888. — 20 с.
 Блюменфельд Г. Ф. «Передел» наследства. — СПб. : тип. т-ва «Обществ. польза», 1914. — 44 с.
 Блюменфельд Г. Ф. К истории фамильного фидеикомисса в римском и византийском праве // Журнал Министерства юстиции № 3, март 1912. — С. 116—150

Литература

Ссылки 

 

Выпускники Херсонской гимназии
Сенаторы Российской империи
Умершие от цинги